Ака́ция может означать:

 Акация () — род растений семейства Бобовые.
 Акация безлистная
 Акация Бейли
 Акация белая
 Акация густоцветковая
 Акация длиннолистная
 Акация боронообразная
 Акация двухжилковая
 Акация желтокорая
 Акация замечательная
 Акация ивовая
 Акация иволистная
 Акация изогнутая
 Акация искривлённая
 Акация катеху
 Акация коайа
 Акация миртолистная
 Акация мутовчатая
 Акация низбегающая
 Акация нильская
 Акация подалириелистная
 Акация сенегальская
 Акация самшитолистная
 Акация серебристая
 Акация смешанная
 Акация стойкая
 Акация Фарнеза
 Акация узколистная
 Акация чёрная
 Жёлтая акация — 
 Белая акация —

Топоним 
 Акация — посёлок, Яшкинский район, Кемеровская область, Россия

Другое 
 «Акация» — советская самоходно-артиллерийская установка.
 «Акация» — южнокорейский фильм 2003 года режиссёра Ки-Юнг Парка.
 «Белая акация» — советский фильм 1957 года режиссёра Георгия Натансона.